Сергей Петрович Ионов (1912—1961) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Сергей Ионов родился в 1912 году в селе Злобино (ныне — Каширский район Московской области). После окончания пяти классов школы работал трактористом в колхозе. В 1934—1939 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В сентябре 1941 года он повторно был призван в армию. С октября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К августу 1944 года старшина Сергей Ионов был механиком-водителем танка 3-й танковой бригады 23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Румынии.

21-23 августа 1944 года Ионов неоднократно отличался во время освобождения румынских городов Тыргу-Фрумос и Роман, форсировании реки Сирет. В одном из боёв он протаранил своим танком танк противника, а затем, проведя ремонт, вновь вступил в бой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшина Сергей Ионов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Ионов был демобилизован. Вернулся в Московскую область, работал трактористом в городе Ступино. В 1952 году переехал в город Находка Приморского края, работал плотником. Скончался в 1961 году. Похоронен на старом городском кладбище Находки.

Был также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Герои Совествкого Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М.: Воениздат, 1987. –Т. 1 /Абаев — Любичев/. – С. 589.
 Четыре героя. Четыре судьбы /О. Горелова // Находкинский рабочий. – 2017. – 21 июня. – N81. – С.2-3.
 Дядюк, Н. Живые цветы памяти [о Героях Советского Союза Сергее Ионове и Борисе Сидоренко] // Находкинский рабочий. — 2015.-№35.-3 апреля.-С.11
 Завещано помнить: историко-документальное повествование о находкинцах — участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и их судьбах / сост. С. М. Кузовова, Л. П. Тихонов. – 2-е изд, доп. – Находка: ОАО ИПК «Дальпресс», 2010. – С.12 — 14.

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные в Находке